

Localidades nos Estados Unidos
 Kremlin (Montana)
 Kremlin (Oklahoma)

Outros
 Kremlin, fortificações nas cidades históricas russas
 Kremlin Cup, torneio de tênis na Rússia

Desambiguação